Gueudet (entreprise)
Gueudet (famille)
 Philippe Gueudet